O salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1952 consistiu de um único evento masculino realizado na Rampa de Esqui Holmenkollen em Oslo.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 Página de resultados do Comitê Olímpico Internacional
 Relatório oficial dos Jogos de Inverno de 1952
 Sports-Reference.com

Jogos Olímpicos de Inverno de 1952
Salto de esqui nos Jogos Olímpicos